Stabiliteitsproef (tandheelkunde)
 Stabiliteitsproef (wegenbouw)
 Hellingproef (scheepvaart)